Lawrence es el nombre de dos pueblos en Wisconsin (Estados Unidos):
  Lawrence, en el condado de Brown.
  Lawrence, en el condado de Rusk.